7 може мати такі значення:

 Цифра 7.
 7 — натуральне число сім.
 7 рік до нашої ери
 7 рік нашої ери
 7-ме тисячоліття до н. е. — проміжок з 8000 по 7001 рік до нашої ери.
 7-ме тисячоліття — проміжок з 7001 по 8000 рік нашої ери.
 7 — музичний альбом O.S.T.R.

Див. також 
 7 км
 VII (значення)
 VII століття до н. е. — проміжок з 700 по 601 рік до нашої ери.
 VII століття — проміжок з 601 по 700 рік нашої ери.